

Letteratura
 Vertigini (Schwindel. Gefühle.) – romanzo di Winfried Sebald del 1990

Medicina
 Vertigine – disturbo dell'equilibrio

Musica
 Vertigini – traccia dell'album Sautiva dei Dhamm del 2000
 Vertigini – singolo di Noemi del 2010
 Vertigini – singolo di Tedua del 2018

Television 
 Vertigini (Vertige) – episodio della seconda stagione di Code Lyoko